Отто Мейснер:
 Мейснер, Отто (1880—1953) — влиятельный государственный чиновник в Германии эпохи Веймарской республики и Третьего рейха.
 Мейснер, Отто (1819—1902) — немецкий издатель, в типографии которого в 1867 году был впервые напечатан главный труд Карла Маркса «Капитал».